Puchar Karpat mężczyzn w skokach narciarskich sezon 2013/2014 – 1. edycja Pucharu Karpat mężczyzn, która rozpoczęła się 21 września 2013 roku w Szczyrku, a zakończyła 20 lutego 2014 roku w Râșnovie (początkowo miała zakończyć się 7 marca 2014 roku w Zakopanem, jednak konkurs ten został odwołany).

Cykl Pucharu Karpat utworzono latem 2013 roku, a przy jego tworzeniu wzorowano się na cyklu Alpen Cup. Do udziału w nim dopuszczono przedstawicieli 10 krajów: Bułgarii, Czech, Kazachstanu, Polski, Rosji, Rumunii, Słowacji, Turcji, Ukrainy i Węgier. W każdym z konkursów poszczególne kraje mogły wystawić maksymalnie 15 zawodników, a gospodarze zawodów dodatkowo kolejnych 5 (razem 20 osób), których wiek, liczony w sposób rocznikowy, nie mógł przekraczać 20 lat. Kalendarz całego sezonu dzielił się na dwa okresy (periody): letni (w którym przed ustaleniem ostatecznego kalendarza planowano rozegrać łącznie 4 konkursy) i zimowy (w którym przed ustaleniem ostatecznego kalendarza planowano rozegrać łącznie 8 konkursów). Zawody rozgrywane miały być na skoczniach, których punkt konstrukcyjny mieścił się w przedziale od 60 do 100 metrów.

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Uwagi

Przypisy 

Sezon 2013/2014 w skokach narciarskich
2014
2013 w polskim sporcie
2014 w Rumunii
Zawody sportowe w Szczyrku